Große Freiheit  oder Die große Freiheit steht für

 Große Freiheit, eine Straße in Hamburg
 Große Freiheit Nr. 7, deutscher Spielfilm von 1944, mit Hans Albers, Regie: Helmut Käutner
 Große Freiheit 36, Musikclub an der Großen Freiheit in Hamburg, siehe auch Kaiserkeller
 Große Freiheit (Band), Band aus Hamburg
 Große Freiheit (Unheilig-Album), Album der Band Unheilig (2010)
 Große Freiheit (Gzuz-Album), Album des Rappers Gzuz (2022)
 Große Freiheit (Fernsehserie), Fernsehserie des ZDF (1996–1997)
 Große Freiheit (2021), österreichisch-deutscher Spielfilm, Regie: Sebastian Meise
 Die große Freiheit, französischer Spielfilm von 2013, Originaltitel: La Belle Vie
 Die große Freiheit (1992), Fernsehserie von RTLplus